A 66 117-es számú mellékút egy közel tíz kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Baranya megye nyugati részén, a Szigetvári járásban. A 67-es útból kiágazva Szentlászlót köti össze Almamellékkel és Ibafával, illetve a 66 127-es úton keresztül Horváthertelenddel, és a 66 133-as úton keresztül Csebénnyel. Az út állapota rossz, átmenő forgalma kicsi.

Nyomvonala 

A 67-es főútból ágazik ki, annak 12+200-as kilométerszelvénye közelében, Szentlászló belterületének déli szélén. Kelet felé indul, pár méter után elhagyja a lakott területet, ott kicsit északabbi irányt vesz és még 400 méter megtétele előtt átlép Almamellék területére. Az első kilométere táján Szentegyedpuszta településrés mellett halad el, annak északi szélén. 2,9 kilométer után ér a község belterületére, a neve ott Petőfi Sándor utca, a központot elhagyva, a falu északkeleti részén pedig Kossuth Lajos utca. 5,6 kilométer után hagyja el teljesen a település házait és elhalad az Almamelléki Állami Erdei Vasút fejállomása mellett, attól nyugatra.

5,9 kilométer megtételét követően keletnek fordul, keresztezi az elbontott Kaposvár–Szigetvár-vasútvonal egykori nyomvonalát és egy patakot. 6,4 kilométer után kiágazik belőle egy szilárd burkolat nélküli út Sasrét és Lukafa településrészek felé, majd 6,5 kilométer után egy hídon áthalad a kisvasút sínjei felett, 6,7 kilométer után pedig egy elágazáshoz ér. Észak felé itt a 66 127-es út ágazik ki belőle – ez vezet Horváthertelendre, illetve az ebből 1,6 kilométer után, a három község hármashatára közelében kiágazó 66 133-as út Csebényre –, a 66 117-es pedig délnek fordul. 8 kilométer teljesítése után átlépi Ibafa határát, 8,7 kilométer után pedig beérkezik a lakott területére. Petőfi Sándor utca néven ér véget, a falu buszfordulójánál.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 9,103 kilométer.

Csomópontok, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

66117